Sunday Girl puede referirse a:

Música 
 Sunday Girl (1979), canción de Blondie; o
 Sunday Girl (2007), canción de Erasure.